Juchem ist der Familienname folgender Personen:
 Dirko Juchem (* 1961), deutscher Jazz-Musiker
Johann Georg Juchem (1939–2003), deutscher Hochschullehrer
Matthias Juchem (ca. 1974– 2003), deutscher Opernsänger
 Peter Juchem (* 1969), deutscher Eishockeyspieler
 Wolfgang Juchem (* 1940), deutscher Rechtsextremist